Plaats in Indonesië
 Sumbermulyo (Pundong), een plaats in het bestuurlijke gebied Bantul in de provincie Jogjakarta
 Sumbermulyo (Bulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Sumbermulyo (Tlogowungu), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Sumbermulyo (Sale), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Sumbermulyo (Sarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Sumbermulyo (Winong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java

Zie ook 
 Sumber Mulyo, doorverwijspagina